Gymnasium Paulinum bezeichnet:

 Bischöfliches Gymnasium Paulinum in Schwaz
 Gymnasium Paulinum (Münster)